Le Championnat de squash du British Open masculin 1962 est l'édition 1962 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 27 novembre au 4 décembre 1961. 

Azam Khan remporte son quatrième titre consécutif en battant Mo Khan dans la revanche de la finale de l'année précédente. Roshan Khan bat Dardir El Bakary pour la troisième place sur le score de 9-6 9-7 8-10 0-9 9-1.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1962
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1961
Sport en novembre 1961
Sport en décembre 1961